Witzel steht für:
 Vețel, deutscher Name der Gemeinde  in Siebenbürgen, Rumänien

Personen:
 Vizelin (Vicelin, Wissel, Witzel, Vicelinus) (* um 1090; † 1154), Theologe, Priester (Bischof von Oldenburg), Missionar der ostholsteinischen Slawen und Heiliger
 Georg Witzel (1501–1573), Theologe der Reformationszeit und Gegner Luthers
 Clemens Witzel (1816–1893), deutscher Kirchenmaler
 Adolph Witzel (1847–1906), deutscher Zahnmediziner
 Josef Witzel (1847–1916), Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Julius Witzel (1863–1914), deutscher Zahnmediziner
 Josef Rudolf Witzel (1867–1925), deutscher Maler
 Oskar Witzel (1856–1925), deutscher Chirurg
 Karl Witzel (1859–1916), deutscher Zahnmediziner und Pionier der zahnärztlichen Röntgenologie
 Herbert Witzel (1924–1996), deutscher Biochemiker
 Fritz Witzel (* 1932), deutscher Motorradrennfahrer
 Michael Witzel (* 1943), deutscher Indologe und Hochschullehrer
 Walter Witzel (* 1949), baden-württembergischer Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Erhard Witzel (* 1949), deutscher Kunstsammler und Galerist mit Standorten in Wiesbaden, München und Dornbirn (A)
 Frank Witzel (* 1955), deutscher Schriftsteller und Musiker
 Reiner Witzel (* 1967), deutscher Jazzmusiker
 Holger Witzel (* 1968), deutscher Journalist und Autor
 Wilson Witzel (* 1968), brasilianischer Politiker der rechtsgerichteten und evangelikal-fundamentalistischen Partido Social Cristão 
 Ralf Witzel (* 1972), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Witzell